Ruppen steht für:

Familienname
 Franz Ruppen (* 1971), Schweizer Politiker (SVP)
 Peter Joseph Ruppen (1815–1896), Schweizer Chronist des Kantons Wallis und Domherr

Ortsname
 Ruppen (Kronach), Ortsteil der Stadt Kronach, Landkreis Kronach, Bayern

Gebirgspass
 Ruppenpass, Pass zwischen den Schweizer Kantonen St. Gallen und Appenzell Ausserrhoden